Live at the Burton Cummings Theatre är ett livealbum av The Weakerthans, utgivet 2010.

Låtlista 
 "Everything Must Go"
 "Tournament of Hearts"
 "Our Retired Explorer (Dines with Michel Foucault in Paris in 1969)"
 "Night Windows"
 "Reconstruction Site"
 "Aside"
 "Civil Twilight"
 "Bigfoot"
 "Plea from a Cat Named Virtute"
 "The Reasons"
 "Sun in an Empty Room"
 "Left and Leaving"
 "Wellington's Wednesdays"
 "Benediction"
 "Manifest"
 "One Great City!"
 "This Is a Fire Door Never Leave Open"
 "Virtute the Cat Explains Her Departure"

Referenser

Fotnoter 

Livealbum 2010
Album av The Weakerthans